Магоме́д Мустафа́евич Оздо́ев () — российский футболист, полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».

Клубная карьера 
Начал карьеру в любительской футбольной лиге в составе команды «Ангушт».

В 15 лет перешёл в молодёжный состав «Терека». Год спустя, в 2009-м был приглашён на просмотр тренерами молодёжной команды киевского «Динамо». Оздоевым заинтересовался немецкий «Шальке 04», в основной состав которого ему помешали пройти лишь возрастные ограничения.

4 февраля 2010 года подписал контракт с московским «Локомотивом». Дебютировал в основном составе команды 10 июля в матче против «Анжи», заменив на 87-й минуте Дмитрия Торбинского. 17 апреля 2011 года забил свой первый гол за «Локомотив» в ворота нижегородской «Волги» (1:0). В этой встрече полузащитник вышел на замену на 74 минуте и нанёс результативный удар с дальней дистанции. В сентябре 2011 года продлил контракт с командой до 2015 года. По итогам 2011 года был номинирован на звание лучшего молодого футболиста России и занял второе место со 141 баллом в активе.

После очередной тренерской перестановки перестал попадать в стартовый состав. В сезоне 2012/13 сыграл в три раза меньше матчей, отличившись ещё одним забитым голом. Во второй половине сезона был сослан в молодёжную команду. Летом 2013 года российские СМИ заговорили о возможном уходе Оздоева в ЦСКА. Но сам он заявил, что будет пробиваться в стартовый состав под руководством Леонида Кучука. Однако белорусский специалист также не доверял молодому футболисту. Проведя всего 13 матчей за сезон и став бронзовым призёром чемпионата России, Оздоев заявил, что хочет покинуть «Локомотив».

14 июля 2014 года на правах аренды перешёл в «Рубин». Первый гол за новую команду забил 27 октября 2014 года в матче против московского «Динамо» (2:0). В сезоне 2014/15 был ключевым футболистом «Рубина», провёл 29 из 30 матчей, забил шесть голов и был вновь вызван в сборную России. В декабре 2014 президент «Локомотива» Ольга Смородская объявила о ведущихся переговорах по продаже Оздоева. 2 января 2015 года Оздоев стал полноценным игроком «Рубина», при этом новый контракт должен вступить в силу лишь в конце года. Таким образом, футболист должен был перейти в «Рубин» на бесплатной основе. На финише сезона забил три гола в четырёх матчах и помог «Рубину» занять пятое место в турнирной таблице. Благодаря дисквалификации московского «Динамо» «Рубин» попал в Лигу Европы. Летом Оздоевым интересовался московский «Спартак», но казанский клуб исключил вариант с продажей своего опорника. На старте сезона 2015/16 провёл свой сотый матч в премьер-лиге.

13 февраля 2017 перешёл в «Терек» на правах аренды до конца сезона, провёл 6 матчей.

15 февраля 2018 года подписал 4,5-летний контракт с петербургским «Зенитом». 3 марта 2018 года Оздоев дебютировал в составе «Зенита» в игре против пермского «Амкара». 21 февраля 2019 года он забил свой первый гол за клуб в матче Лиги Европы в ворота турецкого «Фенербахче», который завершился победой «Зенита» со счётом 3:1. В сезоне 2018/19 он впервые выиграл чемпионат России с «Зенитом». Оздоев провёл в чемпионате 16 матчей, из них 10 — в стартовом составе. 25 мая 2022 покинул клуб. За пять сезонов полузащитник провёл за «Зенит» 116 матчей, забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

28 июля 2022 года стал игроком турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», заключив контракт на два года. 7 августа 2022 года дебютировал за клуб в матче 1-го тура против «Аланьяспором» (2:4), проведя на поле весь матч. 3 октября отдал голевую передачу в матче против «Истанбулспора».

Карьера в сборной 

Оздоев был кандидатом на участие в чемпионате Европы 2012 года, но не попал в заявку из-за необходимости иметь баланс по позициям. Другой причиной было то, что в сборной он рассматривался как дублёр Денисова на позиции опорного полузащитника, однако в «Локомотиве» он не всегда играл на своей позиции, в результате чего сказался недостаток опыта в роли опорника. Позиция Денисова осталась единственной непродублированной в сборной, так как при определённых вариантах его мог бы заменить Широков. После потери места в стартовом составе «Локомотива» перестал попадать и в сборную.

Дебютировал в сборной при Фабио Капелло в товарищеском матче против Азербайджана осенью 2014 года.

Первый и победный гол за сборную забил 15 ноября 2016 года в матче против Румынии, отличившись на последней добавленной минуте (1:0). Второй гол Оздоев забил 10 октября 2019 года в домашнем матче с Шотландией (4:0). Спустя три дня отличился в гостевом поединке с Кипром (5:0).

Личная жизнь 
Внучатый племянник участника Великой Отечественной войны, Героя Российской Федерации (1995), лётчика Мурада Оздоева (1922—1999).

По национальности — ингуш. Родился в Грозном, но в результате войны семья переехала в Ингушетию. Женат на татарской модели Маргарите Муслимовой. 2 сентября 2015 года родился сын Тимур. 19 февраля 2018 года родилась дочь Аиша.

У Оздоева есть своя футбольная школа в городе Сунжа.

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого по официальным матчам: 35 матчей; 4 гола, 20 побед, 7 ничьих, 8 поражений.

Достижения

Командные 
 «Локомотив» (Москва)
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2013/14
 «Зенит» (Санкт-Петербург)
 Чемпион России (4): 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка России: 2019/20
 Обладатель Суперкубка России (2): 2020, 2021

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (2): № 2 — 2019/20, № 3 — 2018/19

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Фатих Карагюмрюк»